Кали́новка — село в Шпаковском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

До 16 марта 2020 года входило в состав Дубовского сельсовета.

География 
Расстояние до краевого центра: 28 километров. Расстояние до районного центра: 18 километров.

История 
Постановлением НКВД от 1 марта 1921 года хутора Смахтин, Белобродов и Саньков объединены в одно село под названием Калинино.

Население 

По данным переписи 2002 года, 72 % населения — русские.

Памятники 
 Братская могила советских воинов, погибших в борьбе с фашистами. 1979 год

Примечания 

Населённые пункты Шпаковского района